Svartvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartvattnet, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun, 
Svartvattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (0,7 ha)
Svartvattnet (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (44,4 ha)
Svartvattnet (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,6 ha)
Svartvattnet (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Svartvattnet (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (4,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn